Gørtz, flere personer med dette navn:
 Ebbe Gørtz – tidligere dansk generalløjtnant, 1886 – 1976
 Vilhelm Gørtz – dansk overgeneral under første verdenskrig, 1852 – 1939